

Sigle
DPR (Decreto del presidente della Repubblica) – atto del presidente della Repubblica Italiana
DPR (Daily production report) – nell'industria cinematografica, resoconto giornaliero di produzione, fatto dal primo assistente regista
 Disseccamento parziale delle radici, tecnica di irrigazione a goccia

Organismi
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) – Consiglio rappresentativo del popolo, un ramo del parlamento indonesiano
DPR (Data Protection Registrar) – organo britannico per la tutela della privacy, che ha poi preso il nome di Information Commissioner's Office
DPR (Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung) – ente di controllo bancario tedesco
DPR (Divisione Passeggeri Regionale) – Divisione interna di Trenitalia, competente per i trasporti regionali (Treni regionali, Treni regionali veloci e Treni interregionali), distinta da DPLH (Div. Pass. Long Haul, treni a lunga percorrenza)